

Patronyme 

 Jean-Joseph Mouret (1682-1738), musicien et compositeur français ;
 Pierre Mouret (ou Mourette) (1705?-17?), architecte français ;
 André Mouret (1745-1818), général de division français ;
 Noël Mouret (1812-1882), poète, chansonnier et goguettier français ;
 Philippe Mouret (1938-2008), chirurgien français, développeur de la cœlioscopie, récipiendaire du Honda Prize 2007 ;
 Emmanuel Mouret (1970-), réalisateur, scénariste et comédien français ;
 Cédric Mouret (1978-), footballeur français ;
 Nicolas Mouret (1986-), joueur de rugby français.

Nom composé
 Hélène Conway-Mouret (1960-), femme politique française.

Toponyme 

 Mouret commune française située dans l’Aveyron ;
 Lissac-et-Mouret commune française située dans le Lot ;
 Mouret, village français situé sur la commune de Neussargues en Pinatelle, dans le département du Cantal ;
 Le Mouret commune suisse située dans le canton de Fribourg.

Titre 

 La Faute de l'abbé Mouret, roman d’Émile Zola ;
 La Faute de l'abbé Mouret, film de Georges Franju (1970).

Patronyme occitan